Ci-dessous, la liste des 134 rues de la ville de La Louvière en Belgique.

A 
 rue Abel
 rue Abelville
 rue des Acacias
 rue d'Acadie
 rue Albert 
 avenue Arthur Adam
 rue Henri aubry
 avenue Florian Adam
 rue Saint Alexandre
 rue Allende
 rue de l'Alliance
 rue des Alliés
 rue des Allouettes
 rue d'Alsace
 rue des Amandiers
 rue Hector Ameye
 rue de l'Amitié
 rue des Amours
 rue des Anémones
 rue de l'Ange Gardien
 rue de l'Angleterre
 rue Anseele
 rue de l'Arbre Borne
 rue de l'Arbre-Tout-Seul
 rue de l'Argilière
 rue de l'Armistice
 rue de l'Ascenseur
 rue des Ateliers
 rue des Athlètes
 rue Henri Aubry
 rue de l'Appel

B 
 avenue du Bailly
 place Bantigny
 rue de la Baraque
 rue de la Barette
 rue Basse
 rue Bastenier
 rue du Rieu de Baume
 rue de Belle Vue
 rue de la Brasserie
 rue Charles Bernier
 rue Louis Bertrand
 rue de Binche
 rue Gustave Boël
 rue des Bois
 avenue du Bois
 rue Ernest Boucquéau
 allée des Bouleaux
 rue des Boulonneries
 rue de la Bourse
 rue de Bouvy
 rue Victor Bosh
 rue Louis de Brouckère
 chaussée Brunehaut
 rue du Bucquoy
 rue Max Buset

C 
 place Caffet
 quai des Canadiens
 rue des Canadiens
 rue des Carrelages
 rue Cardinal Mercier
 rue Vital Casterman
 avenue du Centenaire
 impasse du Cercleur
 rue des Cerisiers
 rue César
 rue du Chalet
 rue des Champs
 rue des Chataigniers
 rue Achille Chavée
 rue Saint-Charles
 rue du Chemin de fer
 rue des Chiffonniers
 rue Fernand Clarat
 rue de la Closière
 rue du Commerce
 Place Communale
 rue de la Compagnie Centrale
 rue de la Concorde
 rue Conreur
 rue de la Coopération
 rue Eugène Coquereau
 rue du Couvent
 rue de la Croix
 rue des Croix du Feu
 rue de la Croyère
 avenue des Cyclistes

D 
 rue Daily Bûl
 rue Clément Dambot
 rue Dardry
 avenue Decroly
 rue Achille Delattre
 venelle Delvaux
 avenue Demaret
 rue de la Déportation
 rue des Déportés
 rue Jules Destrée
 rue Docteur Depage
 rue des Deux Éléphants
 boulevard des Droits de l'Homme
 rue Dufranne
 rue Leopold Dupuis

E 
 rue des Écoles
 rue d'Écosse
 rue de l'Égalité
 place de l'Église
 rue de l'Église
 rue de Bonne Espérance
 avenue de l'Europe

F 
 rue Faignart
 rue des Fauvettes
 sentier de Fayt
 rue de la Ferme
 rue Ferrer
 rue de la Flache
 rue W. Flinck
 rue de la Fonderie
 rue de la Fontaine de Spa
 rue du Football
 rue du four à Chaux
 rue Anatole France
 rue Louis Franson

G 
 rue des Fonds Gaillard
 rue Marcel Galle
 avenue Gambetta
 rue Victor Garin
 rue du Gazomètre
 rue Zénobe Gramme
 rue de la Grattine
 rue Maurice Grevisse
 rue Sylvain Guyaux

H 
 rue du Hocquet
 rue du Home Familial
 rue Hamoir
 rue Haute
 rue de la Hestre
 rue des Hortensias

I 
 rue des Ifs
 rue de l'Indépendance
 rue de l'Industrie
 rue de l'Irlande

J 
 rue des Jacinthes
 rue des Jardins
 rue Jean Jaurès
 rue Jean-Baptiste Nothomb
 rue Paul Janson
 rue Pré Joaly
 avenue des Jonquilles

K 
 rue Kéramis
 rue Keuwet
 rue Kwatta

L 
 rue des Laminoirs
 rue Latérale
 rue Lecat
 rue Paul Leduc
 rue Omer Lefèvre
 rue Camille Lemonier
 rue du Levant
 rue de la Liberté
 rue F. Liénaux
 rue des Lilas
 rue de la Loi
 impasse Leruth
 rue de Longtain
 avenue Louise
 place de la Louve

M 
 rue de la Machine à Feu
 rue René Magritte
 boulevard Mairaux
 rue Emile Malbecq
 rue de la  Malogne
 rue du Marais
 rue du Marché
 chaussée de Mariemont
 rue Mathy
 place Maugrétout
 avenue de Saint-Maur des Fossés
 rue Ernest Milcamps
 rue Alfred Moitroux
 chaussée de Mons
 rue de la poterie Monseu
 rue du Moulin
 rue de la Mutualité

N 
 rue des Nations unies
 rue de Nazareth
 rue de Nèves
 rue Charles Nicaise
 rue de Nivelles
 rue du Nord

O 
 rue de l'Olive
 rue Omer Lefèvre
 rue Onze Novembre
 rue de l'Origine

P 
 rue du Perro
 rue de la Paix
 rue du Parc
 rue Alphonse Parent
 rue Parmentier
 rue Paul Pastur
 rue Henri Pilette
 rue des Pinsons
 rue Charles Plisnier
 rue de la Poste
 rue du Progrès
 rue Alfred Pourbaix

Q 
 rue Quartier du ont
 rue des Quatre Ruelles
 rue du Quéniau
 rue du Québec

R 
 chaussée de Redemont
 rue Reine Astrid
 rue Reine Fabiola
 rue du Renard
 square du Repos
 rue des Rentiers
 place de la République
 avenue Rêve d'Or
 rue des Rivaux
 rue Vital Roland

S 
 rue du Sabotier
 rue auguste Saintes
 avenue des Saules
 rue du Seigneur
 rue Alfred Séverin
 rue Jean Schyns
 rue de la Solidarité
 rue Ernest Solvay
 place du Souvenir
 rue de la Station
 rue de la Sucrerie

T 
 rue du Temple
 rue Omer Thiriar
 rue du Tir
 rue Tison
 rue Joseph Toisoul
 rue du Travail
 boulevard du Tivoli

U 
 rue de l'Union
 rue Émile Urbain

V 
 rue Valentin
 rue Emile Vandervelde
 rue du Vélodrome
 rue du Verger
 chemin Vert
 place Verte
 rue Verte
 rue Vital Casterman

W 
 rue Wallonia
 avenue de Wallonie
 rue Félixa wart
 rue Arthur Warocqué

X

Y

Z

Liens externes 
 

Listedesruesdelalouviere
La Louvière
Rues de La Louvière